Naturschutzbund bezeichnet:
 Naturschutzbund (DDR), eine historische Naturschutzorganisation in der DDR
 Naturschutzbund Deutschland, eine Naturschutzorganisation in Deutschland
 Naturschutzbund Österreich, eine Naturschutzorganisation in Österreich